Giac – abbreviazione per la Lettera di Giacomo nella Bibbia
 GIAC – Gioventù Italiana di Azione Cattolica
 Giac – personaggio del film d'animazione Disney Cenerentola